Симония — многозначный термин.

 Симония — продажа церковных должностей.
Фамилия:
 Симония, Нодари Александрович (1932—2019) — советский и российский политолог, учёный-востоковед.